Sandia Indijanci
 Sandia Pueblo (indijanski rezervat)